Премію «Супутник» за найкращий телесеріал — драму, що присуджується Міжнародною прес-академією, вручають щорічно з 1996 року.

Лауреати та номінанти 
У розташованих нижче таблицях знаходяться назви переможців і номінантів на премію «Супутник» за найкращий телесеріал — драма.

1990-ті

2000-ні

2010-ті

2020-ті

Див. також 
 Премія «Золотий глобус» за найкращий телесеріал — драма
 Премія «Еммі» за найкращий драматичний телесеріал
 Премія Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад у драматичному серіалі
 Премія Асоціації телевізійних критиків за індивідуальні досягнення в драмі

Примітки

Посилання 
 Сайт премії 
 Списки переможців на сайті imdb 

Премія «Супутник»